Helmut Uhlig (1922-1997) – niemiecki orientalista
 Viktor Uhlig (1857-1911) – austriacki paleontolog i geolog